Большо́й де́тский хор Центра́льного телеви́дения и Всесою́зного ра́дио СССР (сокращённо — БДХ СССР, Большой детский хор) — советский и российский хор. Основатель — Народный артист СССР Виктор Сергеевич Попов.

История 
Образован в 1970 году.

Фестиваль Песня года 
С 1971 по 1984 год участвовал в ежегодных фестивалях «Песня года»

Наиболее известные солисты 

 Сергей Парамонов
 Дмитрий Голов
 Олег Касьянов
 Виталий Николаев
 Елена Могучева
 Татьяна Мелёхина
 Маргарита Суханкина
 Ольга Королькова
 Дмитрий Галихин
 Дмитрий Машнин
 Лолитта Семенина
 Константин Дюкин
 Юрий Коробко
 Сергей Кузюрин
 Николай Прошкин
 Константин Кириллов
 Светлана Кулешова
 Галина Кныш
 Марина Самышкина

Награды и премии 
 Премия Ленинского комсомола (1977) — за развитие самодеятельного художественного творчества среди детей и юношества и высокое исполнительское мастерство.

Примечания

Ссылки 
 Участники хора на сайте «Клуба воспитанников и любителей Большого детского хора»
 Дискография
 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Хоры России
Телевидение в России
Детские хоры
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1970 году
Радиовещание в России
Лауреаты премии Ленинского комсомола
Гостелерадио СССР
РГТРК «Останкино»
Хоры СССР